Una toxina puede referirse a:

 Una toxina, tipo de proteína que causa daños a su huésped.

 El personaje Toxina, de Marvel Comics.

Véase también